H3 (ou H-3) pode referir-se a:
H3 - classe de Histona.
 H3 - utilitário esportivo de porte médio-grande da Hummer.
 H3 - código aeroportuário IATA da Harbour Air.
 H-3 - helicóptero naval médio Sikorsky SH-3 Sea King.

Desambiguação